Velika nagrada Avstrije 1974 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 18. avgusta 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 54
| 1:28:44,72
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 54
| + 42,92 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 54
| + 1:01,54
| 7
| 4
|-
! 4
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 54
| + 1:09,39
| 11
| 3
|-
! 5
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 54
| + 1:13,08
| 8
| 2
|-
! 6
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 54
| + 1:13,82
| 20
| 1
|-
! 7
| 33
|  David Hobbs
| McLaren-Ford
| 53
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 52
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 9
| 30
|  Dieter Quester
| Surtees-Ford
| 51
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 10
| 23
|  Tim Schenken
| Trojan-Ford
| 50
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 11
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 48
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! 12
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 48
| +6 krogov
| 21
|  
|-
! NC
| 35
|  Ian Ashley
| Token-Ford
| 46
| +8 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 45
| Pog. gred
| 6
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 43
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 42
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 41
| Puščanje goriva
| 4
|  
|-
! Ods
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 37
| Motor
| 3
|  
|-
! NC
| 21
|  Jacques Laffite
| Iso Marlboro-Ford
| 37
| +17 krogov
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 24
| Dovod goriva
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 22
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 22
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 17
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 27
|  Rolf Stommelen
| Lola-Ford
| 14
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 8
| Motor
| 5
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Ian Scheckter
| Hesketh-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 43
|  Leo Kinnunen
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Derek Bell
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Mike Wilds
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 19
|  Jean-Pierre Jabouille
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Helmuth Koinigg
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 1'37.220

Formula 1 sezona 1974
1974